Митуса, Митус — многозначный термин, происходит от Митя, Дмитрий.

 Митус (XV век) — сотский великого князя тверского Бориса Александровича.
 Митуса (XIII век) — галицкий певец.
 Митуса (литературная группа) — галицкая литературная группа, выпускавшая одноимённый журнал во Львове в 1922 году.

Примечания

См. также 
 Митусов